3669 Вертинский (3669 Vertinskij)   — астероид главного пояса, открытый 21 октября 1982 года.

Инвариант Тиссерана по отношению к Юпитеру составляет 3,647.

Назван в честь Александра Николаевича Вертинского.

Сближения

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)

Александр Вертинский
Астероиды Главного пояса
Астрономические объекты, открытые в 1982 году